Фалак:
 Фалак — женское арабское имя, означающее "небо", "звезда".
 Фалак — таджикская народная музыка.
 Аль-Фалак — "Рассвет", 113-я сура в Коране.
 Фалака — традиционное телесное наказание и пыточный инструмент в Персии и Османской империи.